Der Ostdeutsche Sparkassen Cup 1994 war ein Tennisturnier der ATP Challenger Series 1994, das vom 9. bis 15. Mai 1994 in Dresden stattfand.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf atpworldtour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1994
Tennisturnier in Dresden